Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Margaret Court 6-3, 6-2.

Teste di serie 
 Margaret Court (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1975